Субстра́т (от  «подложка, подстилка») — многозначный термин:

 Субстрат (философия) — в широком смысле, основа всего существующего; при этом часто отождествляется с материей, субстанцией. В более узком смысле, под субстратом понимают те простейшие структуры или образования, которые остаются устойчивыми, неизменными при любых преобразованиях вещи и обусловливают её конкретные свойства (например, атомы при химических реакциях).
 Субстрат (лингвистика) — влияние языка коренного населения на чужой язык (завоевателей и т. д.), обычно при переходе населения с первого на второй.
 Субстрат (биохимия) — исходный продукт, преобразуемый ферментом в результате специфического фермент-субстратного взаимодействия в конечный продукт.
 Субстрат (природа) — поверхность, на которой расположен предмет.
 Субстрат (биология) — питательная среда для растений и микроорганизмов.
 Субстрат (растениеводство) — земельная смесь разного состава для посева, черенкования, посадки и выращивания растений.
 Субстрат (химия) — химическое соединение (как правило, органическое), которое под действием реагента превращается в продукт реакции.